Een Sint-Piatuskerk is een kerk die genoemd is naar de heilige Piatus. Veel van zulke kerken staan in Sint-Piatusparochies.

Dit zijn enkele Sint-Piatuskerken:


België 
 Sint-Piatuskerk (Doornik)
 Église Saint-Piat (Froidmont)
 Église Saint-Piat (Guignies)

Frankrijk 
 Église Saint-Piat (Courrières)
 Sint-Piatuskerk (Ronk)
 Église Saint-Piat (Saint-Piat)
 Église Saint-Piat (Seclin)

Piatus